25-й Кубок Европы по лёгкой атлетике прошёл 19—20 июня 2004 года на стадионе имени Здзислава Кшишковяка в Быдгоще (Польша). На старт в рамках Суперлиги (сильнейшего дивизиона турнира) вышли по 8 сильнейших сборных континента среди мужчин и женщин. На протяжении двух дней участники боролись за командные очки в 20 легкоатлетических дисциплинах.

В те же сроки в болгарском Пловдиве и турецком Стамбуле состоялись соревнования в Первой лиге, в исландском Рейкьявике и сербском Нови-Саде — во Второй лиге.

Британка Пола Рэдклифф в беге на 5000 метров у женщин показала третий результат в мировой истории — 14.29,11. Быстрее бежали только Эльван Абейлегессе из Турции (14.24,68, девятью днями ранее) и китаянка Цзян Бо (14.28,09).

Суперлига

Командное первенство 
Российские женщины в 19 из 20 видов попали в тройку сильнейших, набрали рекордные в истории турнира 142 очка и выиграли восьмой Кубок Европы подряд. Во второй раз на пьедестал попала сборная Украины, ставшая второй и показавшая свой лучший результат на данных соревнованиях. До этого её лучшим выступлением было третье место в 1993 году.

Высоким уровнем конкуренции отметились мужские соревнования: всего 8,5 очков отделили победителей из Германии от пятого места, которое заняла сборная России.

Швеция и Нидерланды у мужчин и Испания и Великобритания у женщин выбыли в Первую лигу.

Сильнейшие в отдельных видах — мужчины 
Сокращения: WR — мировой рекорд | ER — рекорд Европы | NR — национальный рекорд | CR — рекорд Кубков Европы

Сильнейшие в отдельных видах — женщины

Первая лига 
Соревнования в Первой лиге прошли 19—20 июня в двух дивизионах, в каждом из которых было по 8 мужских и женских команд. Команды группы A выступали в болгарском Пловдиве, группы B — в турецком Стамбуле. В следующий розыгрыш Суперлиги вышли Чехия и Испания у мужчин и Румыния и Италия у женщин. Вылетели во Вторую лигу Белоруссия, Болгария, Норвегия и Австрия у мужчин и Эстония, Латвия, Швейцария и Турция у женщин.

Группа A (Пловдив)

Группа B (Стамбул)

Вторая лига 
Соревнования во Второй лиге прошли 19—20 июня в двух дивизионах. Команды группы A выступали в исландском Рейкьявике, группы B — в сербском Нови-Саде. В следующий розыгрыш Первой лиги вышли Сербия и Черногория, Словакия, Эстония и Ирландия у мужчин и Сербия и Черногория, Хорватия, Ирландия и Норвегия у женщин.

Группа A (Рейкьявик)

Группа B (Нови-Сад)

См. также 
 Кубок Европы по лёгкой атлетике в помещении 2004

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кубки Европы по лёгкой атлетике
Июнь 2004 года
Спорт в Польше в 2004 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Польше
Международные спортивные соревнования в Быдгоще